Les mots tenuis et tenue sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « ténu », au sens de « mince, fin, grêle » ou de « petit, chétif ».

En taxonomie, les mots tenuis et tenue sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : tenuis, tenue.

Notes et références 

Épithète spécifique